Farming Simulator 15 — это видеоигра разработанная компанией Giants Software и изданная Focus Home Interactive в 2014 году и принадлежит к серии Farming Simulator. Игра представляет собой реалистичный симулятор фермера, в которой фермер — сам игрок. В данной игре присутствует более сотни единиц различной сельскохозяйственной техники и инструментов, более сорока реально существующих лицензированных брендов, например: Kärcher, New Holland, Deutz-Fahr, Ponsse, Krone и другие.

Геймплей 
В этой игре вы можете вспахивать, удобрять или культивировать поля, сеять и выращивать пшеницу, ячмень, картофель, свеклу и прочее, убирать урожай, выращивать кур, овец и коров, продавать яйца, шерсть, молоко, пилить и продавать деревья. В игре представлено множество реально существующих марок техники, множество комбайнов, тракторов, автомобилей, культиваторов, плугов, и многих других. В игре есть интересная особенность — загрязнение транспорта, чтобы отмыть его, вам придется купить специальную мойку в магазине. В игре присутствуют задания (миссии), за выполнение которых игрок получит вознаграждение, брать задания нужно на специальных досках объявлений, которые разбросаны по карте.

Игровой мир 
В игре представлено 2 карты — Бьорнхольм и Холмы Вестбриджа. Бьорнхольм — тихая скандинавская глубинка, на этой карте преобладают равнины и лес. Холмы Вестбриджа находятся в США, на этой карте, как и следует из названия, в рельефе преобладают холмы. В официальном дополнении Gold Edition была добавлена карта Сосновка, которая основывается на восточной Европе, рельеф представляет собой равнины. Также можно добавить больше карт, путём установки пользовательских модификаций.

Модификации 
В данной видеоигре для Windows существует большое количество всевозможных пользовательских модификаций и DLC — это трактора, комбайны, грузовики, автомобили и другая техника известных марок, новые карты и т. д., список безграничен.

На консольных версиях пользовательские модификации заменены DLC, которые в большинстве своём распространяются платно.

Критика 
Игроки часто критикуют данную игру, по разным причинам, но больше всего выделяется критика по поводу: физики, а именно её нереалистичности, также критикуют за то, что в игре сложно освоиться новичку, некоторым игрокам не хватает сюжета, многим игра быстро надоедает и кажется скучной, однако это меньшая часть игроков, большинство оценивают игру положительно.

Примечания

Ссылки 
 https://farming-simulator.com/

Сельскохозяйственный симулятор
Farming Simulator